Il singolare del torneo di tennis Winnetka Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Brian Garrow che ha battuto in finale Todd Martin 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Gianluca Pozzi (primo turno)
 Peter Doohan (primo turno)
 Scott Warner (quarti di finale)
 Robbie Weiss (semifinali)

 Douglas Burke (primo turno)
 Royce Deppe (primo turno)
 Nevio Devide (secondo turno)
 Malcolm Allen (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Winnetka Challenger 1989